Радеке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радеке, Роберт (1830—1911) — немецкий композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Радеке, Эрнст (1866—1920) — немецкий музыковед, пианист и музыкальный педагог.